Richard Guay (1943-), est un homme politique québécois.
 Richard Guay est un producteur américain.
 Richard Guay est un conseiller de ville de l’arrondissement Rivière des Prairies - Pointe aux Trembles